Открытый чемпионат Ченнаи 2008 — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 31 декабря 2007 по 6 января 2008 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи
 ATP Тур 2008 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Индия
Теннис
Декабрь 2007 года
Январь 2008 года
2008